Nordeste - ponto colateral
Neon - elemento químico
estado do Nebraska, Estados Unidos
Cantão de Neuchâtel, Suíça
Níger (código ISO 3166-1)

Localidades

Ne (Gênova)

Desambiguações de siglas